Okręg Upper River - jest jednym z pięciu okręgów w Gambii.

W skład okręgu wchodzą 4 dystrykty:
 Fulladu East
 Kantora
 Sandu
 Wuli

Podział administracyjny Gambii